Cupa Cupelor a Africii a fost cea de-a doua competiție a Confederației Africane de Fotbal, care a început în 1975 și s-a desființat în 2004 după fuziunea cu cea de-a treia competiție Cupa CAF pentru a forma Cupa Confederației CAF. A fost o competiție eliminatorie tur-retur între cluburile câștigătoare ale cupelor interne din națiunile afiliate CAF, după modelul Cupei UEFA din Europa.

Istoria competiției
Competiția a fost înființată la începutul anului 1975 de Confederația Fotbalului African. Pentru prima ediție s-au înscris cincisprezece echipe, iar clubul camerunez Tonnerre Yaoundé are onoarea de a-și înscrie numele ca fiind primul club ce a câștigat competiția la debutul ei, după ce i-a învins pe ivorienii de la Stella Club d'Adjamé în finală, scor 5-1 în dublă manșă.

În acești primi ani de competiție se va vedea dominația cluburilor din Africa ecuatorială. Camerun plasează un club în finală, în cinci din primele șapte ediții, câștigând trei finale și pierzând alte două finale. Prima confruntare dintre două echipe din aceeași țară, a avut loc în cadrul ediției din 1977, în semifinala dintre Shooting Stars și Enugu Rangers, ambele din Nigeria. De asemenea, prima echipă care își va păstra titlul sunt cei de la clubul egiptean Al-Mokawloon Al-Arab în1982 și 1983.

Câștigători și Finaliști
Performanța cluburilor în Cupa Campionilor / Liga Campionilor al Africii

Finale 

{| class="wikitable centre" style="text-align:center; font-size:95%; border: solid 1px #AAAAAA; border-collapse: collapse; margin-top:8px; margin-bottom:4px;"
|+Echipele campioane  – Rezultate finale
! An !! width=140 | Club !! width=50 | Tur !! width=60 | Total !! width=50 | Retur !! width=140 | Club 
|-
|  ||align=left bgcolor=Gold|  || 3 - 0 || 4 - 1 || 1 - 1 ||align=left| 
|-
|  ||align=left|  || 3 - 2 || 4 - 5 || 1 - 3 ||align=left bgcolor=Gold| 
|-
|  ||align=left|  || 1 - 1 || 1 - 5 || 0 - 4 ||align=left bgcolor=Gold| |-
|  ||align=left|  || 1 - 1 || 1 - 2 || 0 - 1 ||align=left bgcolor=Gold| 
|-
|  ||align=left bgcolor=Gold|  || 2 - 2 || 5 - 2 || 3 - 0 ||align=left| 
|-
|  ||align=left|  || 1 - 1 || 2 - 3 || 1 - 2 ||align=left bgcolor=Gold| 
|-
|  ||align=left|  || 0 - 0 || 0 - 4 || 0 - 4 ||align=left bgcolor=Gold| |-
|  ||align=left bgcolor=Gold|  || 2 - 0 || 2 - 1 || 0 - 1 ||align=left| 
|-
|  ||align=left bgcolor=Gold|  || 3 - 1 || 4 - 2 || 1 - 1 ||align=left| 
|-
|  ||align=left bgcolor=Gold|  || 1 - 0 || 2 - 1 || 1 - 1 ||align=left| 
|-
|  ||align=left bgcolor=Gold|  || 4 - 1 || 4 - 3 || 0 - 2 ||align=left| 
|-
|  ||align=left|  || 1 - 1 || 1 - 2 || 0 - 1 ||align=left bgcolor=Gold| |-
|  ||align=left bgcolor=Gold|  || 1 - 0 || 2 - 2 || 1 - 2 ||align=left| 
|-
|  ||align=left|  || 2 - 0 || 2 - 3 || 0 - 3 ||align=left bgcolor=Gold| |}

 Consecutiv 
Tabel cu echipele care au jucat consecutiv două sau mai multe finale în Cupa Cupelor.

 Semifinala 
 După club 

 Consecutiv 
Tabel cu echipele care au jucat consecutiv două sau mai multe semifinale' în Cupa Cupelor.

Legături externe
 Cupa Cupelor Africane - rsssf.com''

Fondări în 1975
Competiții internaționale de fotbal desființate